Sillgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sillgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Sillgrund, Vasa, Österbotten, 
 Sillgrund, Malax, Österbotten,

Se även
Sillbådan
Sillgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar